David Mead peut faire référence à :
 David Mead (1973-), un musicien américain ;
 David Mead (1989-), un joueur de rugby à XIII international papou.

Voir aussi 
 David Meade (1976-), un politicien américain.